

Geografia
 Lées-Athas – comune francese nel dipartimento dei Pirenei Atlantici, regione della Nuova Aquitania

Persone
 Andrew Lees (1985) – attore australiano
 Benjamin Lees, nato Benjamin George Lisniansky (1924-2010) – compositore statunitense
 Geoff Lees (1951) – ex pilota automobilistico britannico di Formula 1
 Nathaniel Lees (1952) – attore e regista teatrale neozelandese
 Pierre Lees-Melou (1993) – calciatore francese, di ruolo centrocampista
 Tamara Lees, nome d'arte di Diana Helena Mapplebeck (1924-1999) – attrice britannica
 Thomas Hans Orde-Lees (1877-1958) – ingegnere ed esploratore britannico
 Tom Lees (1990) – calciatore inglese, di ruolo difensore